Aulos – miejscowość we Francji
 aulos – instrument muzyczny